Sai eller SAI kan syfta på

 Sai (vapen) – en parerdolk med ursprung på Ryukyuöarna
 Sai (Naruto) – en manga- och animefigur
 SAI – svenska branschföreningen för flyg- och rymdindustrin, se Swedish Aerospace Industries
 SAI – en föreläsningsförening grundad 1882, se Södermalms arbetareinstitut

Geografi

Frankrike 
1 Sai, Orne, Normandie, Département de l'Orne,

Indonesien 
2 Desa Sai, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Kina
3 Sai (ort i Kina, Tibet Autonomous Region, lat 28,19, long 90,82)

Robotskapade Indonesienförgreningar